Bagas, une commune française, située dans le département de la Gironde ;
 Les Bagas, une ethnie guinéenne.